Denne liste over fredede bygninger i Dragør Kommune viser alle fredede bygninger i Dragør Kommune, bortset fra kirker. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede fortidsminder i Dragør Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Dragør Kommune
Bygninger, konstruktioner og anlæg i Dragør Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments